Хенштет може бити:

 Хенштет (Дитмаршен), општина у округу Дитмаршен, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Хенштет (Штајнбург), општина у округу Штајнбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.